Прое́кт «А́нна Никола́евна» — российский комедийный сериал с элементами сатиры. Режиссёром первого сезона выступил Максим Пежемский, второго — Александр Карпиловский. Первый сезон был снят летом 2019 года. Онлайн-премьера первого сезона «Проекта „Анна Николаевна“» прошла 26 марта 2020 года на «Кинопоиске».

Сюжет

Первый сезон 
Юмор в «Проекте „Анна Николаевна“» начинается c абсурдной завязки: в вымышленном «Центре инновационных технологий МВД» создают робота-полицейского — девушку-андроида (Зоя Бербер), задача которой — защищать порядок, строго следуя трём законам робототехники. Она внешне неотличима от человека и, по утверждению создателей, может даже «симулировать оргазм ради потенциальных задач, связанных с разведкой», почти неуязвима, в совершенстве владеет оружием и техникой рукопашного боя, мгновенно ищет информацию и обладает энциклопедическими знаниями по любой теме.

Для полевых испытаний андроида под видом дочери замминистра Анны Николаевны Королькевич, которая должна набраться опыта в органах, отправляют улучшать показатели раскрываемости в ОВД провинциального города Корчма под надзор Виктора Галузо (Сергей Гармаш). Поначалу коллеги относятся с недоверием к Анне Николаевне и её «слишком правильным» методам работы, но вскоре принимают её, а сама девушка-андроид становится более человечной.

Параллельно с провинциальными детективными историями, доходящими до абсурда, развиваются личные сюжетные арки героев, построенные вокруг непринятия обществом инаковости. Так начальник уголовного розыска Андрей Пожарский (Антон Филипенко), который тяжело переживает расставание и избегает отношений с влюблённой в него Настей (Маруся Климова), влюбляется в Анну Николаевну, по ходу сюжета узнаёт её природу и оказывается перед выборами между своими чувствами и идеальной, социально приемлемой спутницей в виде Насти. Оперативник Слава Ляпин (Фёдор Лавров) счастлив рядом с Женей (Анна Котова-Дерябина), но та работает проституткой, и он не решается сделать ей предложение.

Второй сезон 
Действие второго сезона переносится в Москву, куда сотрудников корчмовского ОВД переводят за заслуги. После событий финала первого сезона андроида Анну Николаевну сменяет настоящая, подарившая свою внешность роботу-полицейскому. Развиваются новые детективные, романтические и приключенческие линии, а новой темой для юмора становится адаптаций провинциальных полицейских к жизни и работе в столице.

Специальные выпуски 

Действие специального новогоднего выпуска (2021) разворачивается в конце 2012 года, когда согласно календарю майя должен наступить конец света. В канун праздника рядом с Корчмой терпит крушение НЛО, и в помощь Пожарскому для расследования событий отправляют Антона Николаевича Королёва, который на деле оказывается Анной Николаевной.

Актёры и персонажи

В главных ролях

Актёры второго плана

Эпизодические роли

Производство 
«Проект „Анна Николаевна“» — совместная работа «Кинопоиска» и продюсерской компания «Среда» Александра Цекало. Режиссёром первого сезона выступил Максим Пежемский, второго — Александр Карпиловский. Над сериалом работали сценаристы Дмитрий Лемешев (оба сезона) и Роман Непомнящий (первый сезон). Креативным продюсером обоих сезонов выступил Дмитрий Нелидов.

Первый сезон был снят летом 2019 года в Пушкине и Кронштадте, съёмки второго проходили в Москве. Онлайн-премьера первого сезона «Проекта „Анна Николаевна“» прошла 26 марта 2020 года на «Кинопоиске». Почти сразу после финала сезона стриминговый сервис получил несколько предложений о продаже прав на телевизионный показ сериала и сделал выбор в пользу телеканала ТНТ, который включил сериал в летнюю сетку вещания.

Уже 28 апреля, спустя 2 дня после выхода последней серии сериал был продлён на второй сезон, о производстве которого создатели объявили осенью того же года. Премьера на «Кинопоиске» состоялась спустя год — 16 сентября 2021 года. В апреле 2022 года сериал вышел на ТНТ, а в мае — на киноканале «TV1000 Русское кино» и стриминговом сервисе viju, входящих в холдинг платного телевещания Viasat.

Оценки и критика 
«Проект „Анна Николаевна“» был тепло встречен критиками и зрителями и стал первым собственным проектом «Кинопоиска», который вошёл в пятёрку самых просматриваемых шоу на площадке (2020). Рейтинг сериала на «Кинопоиске» после выхода первого сезона составил 7,6. Второй сезон закрепил успех: по итогам премьерного сентября 2021 года он занял второе место по числу зрителей, уступив только пятому сезону «Рика и Морти». В ноябре сериал возглавил рейтинг популярности сериалов сайта о кино «Фильм Про».

Из-за сеттинга провинциального детектива с героем-роботом зрители иронично сравнивали «Проект „Анна Николаевна“» с «Терминатором» и «Приключениями Электроника» и классикой «ментовского» сериала — «Улицами разбитых фонарей». При этом рецензенты отмечали, что вопреки поверхностному образу типичной российской комедии «Проект „Анна Николаевна”» имеет в основе интересный драматургический конфликт (противопоставление сухой логики андроида и иррациональности человека, в котором именно андроид становится носителем человеческих ценностей) и рассуждает на темы эмансипации, идентификации и принятия инаковости. Помимо лёгкого юмора авторы используют инструменты сатиры в отношении тем патриотизма и отношения к власти, гомофобии и объективации — последние две темы ряд критиков не оценил, сочтя неполиткорректными и неуместными в современном сериале.

К сильным сторонам «Проект „Анна Николаевна“» рецензенты отнесли ярких героев и экранную химию Бербер (Анна Николаевна) и Филипенко (Пожарский). Более того, после выхода второго сезона Бербер была номинирована на звание актрисы года по версии журнала Glamour. Недостатком, который мог оттолкнуть от сериала нетерпеливых зрителей, критики сочли экспозицию и относительно слабый юмор в первых эпизодах обоих сезонов — который, впрочем, исправился по мере развития сюжета.

Список сезонов

Эпизоды

Сезон 1

Сезон 2

Примечания 

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Комедийные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Детективные телесериалы России
Фантастические телесериалы России
Телесериалы о полицейских
Телесериалы на русском языке
Телесериалы продюсерской компании «Среда»
Телесериалы онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD
Телесериалы телеканала ТНТ
Телесериалы о супергероях